Le sigle CFTR peut signifier :
 , dont le sigle (CFTR) désigne une station de radio anglophone d'information en continu qui diffuse sur la région du Grand Toronto (Ontario, Canada) ;
 Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme, dans les Laurentides (Québec, Canada) ;
 Centre de formation en transport routier ;
 Chemin de fer touristique du Rhin, un chemin de fer touristique en Alsace, dans le Haut-Rhin (France) ;
 Compagnie française des transports régionaux ;
 Comité français pour les techniques routières ;
 , une protéine. CFTR est aussi le nom du gène qui la code. Une mutation de ce gène, qui se traduit par une modification de la protéine, est à l'origine de la mucoviscidose (quand il est homozygote) ;